Arthrophyllum (Blume, 1826) è un genere di piante della sottofamiglia Aralioideae, famiglia Araliaceae.
Secondo Lowry & G.M.Plunkett, le piante di questo genere costituirebbeo un sottogenere del genere Polyscias: Polyscias subgen. Arthrophyllum (Blume) Lowry & G.M.Plunkett.

Tassonomia 
Al genere Arthrophyllum sono assegnate 57 specie, di cui le seguenti 30 specie sono accettate:
Arthrophyllum alternifolium Maingay ex Ridl.
Arthrophyllum angustifolium Ridl.
Arthrophyllum ashtonii Philipson
Arthrophyllum balansae (Baill.) Philipson
Arthrophyllum biforme Philipson
Arthrophyllum borneense Baker
Arthrophyllum cenabrei Merr.
Arthrophyllum collinum Philipson
Arthrophyllum crassum Philipson
Arthrophyllum diversifolium Blume
Arthrophyllum engganoense Philipson
Arthrophyllum ferrugineum Craib
Arthrophyllum havilandii Ridl.
Arthrophyllum jackianum (G.Don) Frodin
Arthrophyllum javanicum Blume
Arthrophyllum kjellbergii Philipson
Arthrophyllum lucens Craib
Arthrophyllum macranthum Philipson
Arthrophyllum macrocarpum Philipson & Bui
Arthrophyllum meliifolium Craib
Arthrophyllum montanum Ridl.
Arthrophyllum otopyrenum (Baill.) Philipson
Arthrophyllum pacificum Philipson
Arthrophyllum papyraceum Philipson
Arthrophyllum proliferum Philipson
Arthrophyllum pulgarense Elmer
Arthrophyllum rubiginosum Ridl.
Arthrophyllum rufosepalum Ridl.
Arthrophyllum stonei A.L.Lim
Arthrophyllum vieillardii (Baill.) Philipson

Note

Collegamenti esterni 
 

Araliaceae
Taxa classificati da Carl Ludwig Blume